Well ist der Name folgender Orte:

 Well (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Well, Dorf in der niederländischen Gemeinde Bergen (Limburg)
 Well, Dorf in der niederländischen Gemeinde Maasdriel

Well ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Well (* 1959), deutscher Musiker
 Günther van Well (1922–1993), deutscher Diplomat und Staatssekretär
 Hans Well (* 1953), deutscher Musiker
 Jochen Greiner-Well (1956–2013), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Johann Jacob von Well (1725–1787), Arzt, Naturforscher, Apotheker und Professor in Wien
 Karin Well (* 1954), italienische Schauspielerin
 Michael Well (* 1958), deutscher Musiker
 Monika Well (* 1961), deutsche Musikerin und Kabarettistin
 Roman Well (1900–1962), sowjetischer Spion und Agent Provocateur
 Traudl Well (1919–2015), deutsche Volksmusikerin

WELL steht als Abkürzung für:
 Well Equidistributed Long-period Linear, ein Pseudozufallszahlengenerator
 The WELL (The Whole Earth ’Lectronic Link), die älteste Online-Community

Siehe auch:
 Cape Well-met, Kap der Vega-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 The Well
 Vell
 Wel

Abkürzung